Гоше VI де Шатильон (;  — ) — граф Порсьена с 1324 года.

Сын Гоше V де Шатильона (ум. 1329) и его первой жены Изабеллы де Дрё (1264/65 — 29 апреля 1300).

В 1324 году отец ещё при жизни разделил свои владения между сыновьями. Гоше VI получил графство Порсьен, сеньории Шатильон, Труасси и Нель.

В следующем году он умер, похоронен в аббатстве Понт-о-Дам.

Семья 
Жена (свадьба 1305) — Маргарита де Дампьер (ум. 1316), дама де Дампьер, дочь Жана де Дампьера и Изабеллы де Бриенн. Дети:
 Гоше VII де Шатильон (ум. 1342), граф Порсьена;
 Жан де Шатильон, сеньор Дампьера, Сомпюи и Ролленкура;
 Гуго, ум. 14 января 1314;
 Маргарита, жена Пьера Флотта, сеньора д’Эсколь.

Источники 
 https://fmg.ac/Projects/MedLands/champorret.htm#_Toc532712080 
 https://www.webcitation.org/66XlY4WB2?url=http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Chatillon.pdf
 Histoire généalogique et héraldique des pairs de France Par Jean-Baptiste-Pierre Jullien de Courcelles, vol 11, 1831 — pp. 124.

Графы Порсьена
Дом де Шатильон